Maesius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Maesius Tertius, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Maesius Titianus, römischer Politiker und Senator, Konsul 245